Franzosenfriedhof  steht für
Franzosenfriedhof in Dresden, siehe Kaditzer Friedhöfe#Friedhof Serkowitzer Straße
Franzosenfriedhof Jüterbog
Franzosenfriedhof (Koblenz)
Franzosenfriedhof (Nordhorn)
Franzosenfriedhof in Stralsund, siehe Stralsunder Friedhöfe#Franzosenfriedhof
Franzosenfriedhof (Wien)
Franzosenfriedhof wird auch der Waldfriedhof Fulmecke in Meschede genannt
Siehe auch:
Französischer Friedhof